Выборы в Европейский парламент в Эстонии прошли 25 мая 2014 года. На выборах избрана эстонская делегация, состоящая из 6 депутатов. Это были третьи выборы в Европарламент в стране.

По сравнению с предыдущими европейскими выборами 2009 года в результате подписания Лиссабонского договора в декабре 2009 года делегация Эстонии не изменилась и сохранила 6 мест Европарламента.. Избиратели голосовали за конкретного кандидата в списке партии. В Эстонии могут голосовать через Интернет.

В выборах участвовали 88 кандидатов.

Результаты 
Распределение голосов:

|align="center" colspan="10"| 
|- style="text-align:right;"
! style="background-color:#E9E9E9; width:400; text-align:left;" colspan="2" | Партия
! style="background-color:#E9E9E9" align=left| Европейская партия
! style="background-color:#E9E9E9" align=left| Основной кандидат
! style="background-color:#E9E9E9; width:50;" | Голоса
! style="background-color:#E9E9E9; width:50;" | %
! style="background-color:#E9E9E9; width:50;" | +/–
! style="background-color:#E9E9E9; width:50;" | Места
! style="background-color:#E9E9E9; width:50;" | +/–
|-
| style="background-color: yellow" |
|align="left"| Партия реформ
|align="left"| Альянс либералов и демократов за Европу
|align="left"| Андрус Ансип
|align="right" |79 849
|align="right" |24,3
|align="right" |9,0 
|align="right" |2
|align="right" |1 
|-
| style="background-color: #017E60" |
|align="left"| Центристская партия (KESK)
|align="left"| Альянс либералов и демократов за Европу
|align="left"| Эдгар Сависаар
|align="right" |73 419
|align="right" |22,4
|align="right" |3,7 
|align="right" |1
|align="right" |1 
|-
| style="background-color: #014F9A" |
|align="left"| Союз Отечества и Res Publica (IRL)
|align="left"| Европейская народная партия
|align="left"|Тунне Келам
|align="right" |45 765
|align="right" |13,9
|align="right" |4,9 
|align="right" |1
|align="right" |0 
|-
| style="background-color: crimson" |
|align="left"| Социал-демократическая партия (SDE)
|align="left"| Партия европейских социалистов
|align="left"| Марью Лауристин
|align="right" |44 550
|align="right" |13,6
|align="right" |4,5 
|align="right" |1
|align="right" |0 
|-
| style="background-color: #DDDDDD" |
|align="left"| беспартийный Индрек Таранд
|align="left"| Европейская партия зелёных
|align="left"| Индрек Таранд
|align="right" | 43 369
|align="right" |13,2
|align="right" |12,6 
|align="right" |1
|align="right" |0 
|- style="border-top:2px solid gray;"
| style="background-color: #0077BD" |
|align="left"| Консервативная народная партия (EKRE)
|align="left"| 
|align="left"| Март Хельме
|align="right" |13 247
|align="right" |4,0
|align="right" |1,8 
|align="right" |0
|align="right" |0 
|-
| style="background-color: #DDDDDD" |
|align="left"| беспартийный, Танел Тальве
|align="left"| 
|align="left"| Танел Тальве
|align="right" |10 073
|align="right" |3,1
|align="right" |новый
|align="right" |0
|align="right" |0 
|-
| style="background-color: #DDDDDD" |
|align="left"| беспартийный, Сильвер Меикар
|align="left"| 
|align="left"| Сильвер Меикар
|align="right" |6 018
|align="right" |1,8
|align="right" |новый
|align="right" |0
|align="right" |0 
|-
| style="background-color: #336699" |
|align="left"| Партия независимости (EIP)
|align="left"| 
|align="left"| Велло Лейто
|align="right" |4 158
|align="right" |1,3
|align="right" |''новая
|align="right" |0
|align="right" |0 
|-
|bgcolor=|
|align="left" colspan="3"| Прочие (менее 1%)
|align="right" |8 045
|align="right" |2,5
|align="right" |–
|align="right" |
|align="right" |
|- style="background-color:#E9E9E9"
| style="text-align:right;" colspan="4" | Действительные бюллетени
| 328 493
| 36,39
| colspan="3" rowspan="2" | 
|- style="background-color:#E9E9E9"
| style="text-align:right;" colspan="4" | Недействительные/пустые бюллетени
| 1 273
| 0,14
|- style="background-color:#E9E9E9"
| style="text-align:right;" colspan="4" | Всего
| 902 873
| 100,00
| –
| 6
| 0 
|- style="background-color:#E9E9E9"
| colspan="4" | Зарегистрированных избирателей/Явка
| 329,766
| 36,52
| 7,36 
| colspan="2" | 
|}

Избранные депутаты:
 Андрус Ансип (Партия реформ)
 Яна Тоом (Центристская партия)
 Тунне Келам (Союз Отечества и Res Publica)
 Марью Лауристин (Социал-демократическая партия)
 Индрек Таранд (независимый)
 Кая Каллас (Партия реформ)

См. также 
 Выборы в Европейский парламент (2014)

Примечания 

2014
2014 год в Эстонии
Эстония